Saint-André steht für:
 Name des Adelsgeschlechts der Freiherren von Saint-André
 Abtei Saint-André
 Allée couverte von Saint André bei Plédéliac 

Personen:
 Philippe Saint-André (* 1967), französischer Rugbyspieler und -trainer

Orte in Frankreich:
 Saint-André (Gers), Gemeinde im Département Gers
 Saint-André (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Saint-André (Pyrénées-Orientales), Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Saint-André (Réunion),Gemeinde im Überseedépartement Réunion
 Saint-André (Savoie), Gemeinde im Département Savoie
 Saint-André (Tarn), Gemeinde im Département Tarn
 La Côte-Saint-André, Gemeinde im Département Isère 
 Saint-André, Ortschaft in der ehemaligen Gemeinde Val-de-Fier im Département Haute-Savoie
 Saint-André, Ortschaft in der Gemeinde Florimont im Département Territoire de Belfort

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-André-Capcèze, Département Lozère
 Saint-André-d’Allas, Département Dordogne
 Saint-André-d’Apchon, Département Loire
 Saint-André-de-Bâgé, Département Ain
 Saint-André-de-Boëge, Département Haute-Savoie
 Saint-André-de-Bohon, Département Manche
 Saint-André-de-Briouze, Département Orne
 Saint-André-de-Chalencon, Département Haute-Loire
 Saint-André-de-Corcy, Département Ain
 Saint-André-de-Cruzières, Département Ardèche
 Saint-André-de-Cubzac, Département Gironde
 Saint-André-de-Double, Département Dordogne
 Saint-André-de-la-Marche, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-André-de-Lancize, Département Lozère
 Saint-André-de-la-Roche, Département Alpes-Maritimes
 Saint-André-de-l’Épine, Département Manche
 Saint-André-de-l’Eure, Département Eure
 Saint-André-de-Lidon, Département Charente-Maritime
 Saint-André-de-Majencoules, Département Gard
 Saint-André-d’Embrun, Département Hautes-Alpes
 Saint-André-de-Messei, Département Orne
 Saint-André-de-Najac, Département Aveyron
 Saint-André-de-Roquelongue, Département Aude
 Saint-André-de-Roquepertuis, Département Gard
 Saint-André-de-Rosans, Département Hautes-Alpes

 Saint-André-de-Seignanx, Département Landes
 Saint-André-de-Valborgne, Département Gard
 Saint-André-de-Vézines, Département Aveyron
 Saint-André-d’Hébertot, Département Calvados
 Saint-André-d’Huiriat, Département Ain
 Saint-André-d’Olérargues, Département Gard
 Saint-André-du-Bois, Département Gironde
 Saint-André-en-Barrois, Département Meuse
 Saint-André-en-Bresse, Département Saône-et-Loire
 Saint-André-en-Morvan, Département Nièvre
 Saint-André-en-Royans, Département Isère
 Saint-André-en-Terre-Plaine, Département Yonne
 Saint-André-en-Vivarais, Département Ardèche
 Saint-André-et-Appelles, Département Gironde
 Saint-André-Farivillers, Département Oise
 Saint-André-Goule-d’Oie, Département Vendée
 Saint-André-Lachamp, Département Ardèche
 Saint-André-la-Côte, Département Rhône
 Saint-André-le-Bouchoux, Département Ain
 Saint-André-le-Coq, Département Puy-de-Dôme
 Saint-André-le-Désert, Département Saône-et-Loire
 Saint-André-le-Gaz, Département Isère
 Saint-André-le-Puy, Département Loire
 Saint-André-les-Alpes, Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-André-les-Vergers, Département Aube
 Saint-André-lez-Lille, Département Nord
 Saint-André-sur-Cailly, Département Seine-Maritime
 Saint-André-sur-Orne, Département Calvados
 Saint-André-sur-Sèvre, Département Deux-Sèvres
 Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Département Ain
 Saint-André-Treize-Voies, Département Vendée

Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Saint-André-1 im Überseedépartement Réunion
 Kanton Saint-André-2 im Überseedépartement Réunion
 Kanton Saint-André-3 im Überseedépartement Réunion
 Kanton Saint-André-de-l’Eure im Département Eure

Orte in Kanada:
 Saint André (New Brunswick), Ort in Kanada
 Saint-André (Québec), Gemeinde in Kanada
 Saint-André-Avellin, Gemeinde in Kanada
 Saint-André-d’Argenteuil, Gemeinde in Kanada
 Saint-André-de-Restigouche, Gemeinde in Kanada
 Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Gemeinde in Kanada

Siehe auch:
 St. André
 Santo André